

Могзон — селище міського типу, Хілоцький район, Забайкальський край
 Могзон — село, Красночикойський район, Забайкальський край
 Могзон — залізнична станція Забайкальської залізниці